

Film en televisie 
 The Good Fight (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER uit 1998
 The Good Fight (film), een Amerikaanse televisiefilm uit 1992
 The Good Fight (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2017

Literatuur 
 The Good Fight (Peter Beinart), een boek van de Amerikaanse journalist Peter Beinart
 The Good Fight (Thomas Kinsella), een gedichtenbundel van de Ierse dichter Thomas Kinsella
 The Good Fight (Manuel L. Quezon), een autobiografie van de Filipijnse staatsman Manuel L. Quezon
 The Good Fight (Louis Waldman), een memoir van de Amerikaanse advocaat en politicus Louis Waldman

Muziek 
 The Good Fight (album van Bizzle)
 The Good Fight (ep van The Exchange)
 The Good Fight (album van Cory Morrow)
 The Good Fight (album van Oddisee)
 The Good Fight (album van Johnny Panic)